Тамразя́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Тамразян, Ашот Георгиевич (род. 1952) — советский и российский учёный, доктор технических наук.
 Тамразян, Грант Смбатович (1926—2001) — армянский советский литературовед
 Тамразян, Грачья Грантович (1953—2016) — армянский филолог, поэт и государственный деятель.